Gustave Vereecken (1913-?), joueur belge de basket-ball.
 Kathleen Vereecken (1962-), auteure belge de livres pour enfants.
 Nicolas Vereecken (1990-), coureur cycliste belge.

Patronyme flamand